Giovanni Trapattoni (* 17. března 1939, Cusano Milanino) je bývalý italský fotbalista a trenér.

Ve světě je známý pod přezdívkou Trap a je považován za nejrespektovanějšího italského trenéra jak v Itálii tak ve světě. Za svou trenérskou klubovou kariéru (30 sezon) vyhrál tituly v Itálii (rekordních sedm), Německu, Portugalsku a Rakousku (po jednom), celkem deset národních titulů, což z něj dělá jednoho z pěti trenérů – spolu s Jugoslávcem Ivićem, Rakušanem Happelem, Portugalcem José Mourinhem, Belgičanem Ericem Geretsem a jeho krajanem Ancelottim – schopným vyhrát alespoň jeden národní turnaj první ligy ve čtyřech různých zemích. K tomu je přidáno sedm titulů na mezinárodní úrovni (Pohár PMEZ – 1, Pohár UEFA – 3, Superpohár – 1, Pohár PVP – 1 a Interkontinentální pohár – 1) což z něj dělá šestého trenéra na světě a čtvrtého v Evropě.

Jako fotbalista strávil kromě jedné závěrečné sezony celou svou kariéru v klubu AC Milán a získal s ním dva tituly (1961/62 a 1967/68) a pohár PMEZ (1962/63 a 1968/69) a jeden domácí pohár, pohár PVP a Interkontinentální pohár. Za reprezentaci odehrál 17 utkání a zúčastnil se i MS 1962.

Po ukončení hráčské kariéry se stal trenérem. Vedl tři slavné kluby v Itálii (Milán – 2 sezony, Juventus – 13 sezon a Inter – 5 sezon). Stal se prvním trenérem v historii, který vyhrál tři hlavní klubové soutěže pořádané UEFA se stejným týmem (Juventus FC a později všechny akce, které pak UEFA řídila – což se v evropském fotbale nikdy předtím nepodařilo. Je také jedním z mála sportovců, kteří vyhráli pohár PMEZ, pohár PVP a Interkontinentální pohár jako hráč i jako trenér.

Stal se i trenérem reprezentace Itálie v letech 2000 až 2004 se kterým se dostal na MS 2002 a na ME 2004. A v letech 2008 až 2013 byl trenérem reprezentace Irska se kterým se dostal na ME 2012.

V roce 2007 byl zařazen britským deníkem The Times na seznam padesáti nejlepších trenérů v historii fotbalu  a o šest let později americkou televizní stanicí ESPN do zvláštního žebříčku dvaceti nejlepších trenérů. V roce 2012 byl uveden do Síně slávy italského fotbalu v kategorii italských trenérů.

Po skončení trenéřiny se věnoval moderování zápasů LM pro sezónu 2015/16.

„Ich habe fertig“ 
V Německu je Giovanni Trapattoni znám zejména díky tiskové konferenci, která se konala 10. března 1998, dva dny po porážce 0:1 proti Schalke 04. Tam Trapattoni, v té době trenér Bayernu Mnichov, kritizoval velmi emocionálním způsobem výkon svých svěřenců. Dopouštěl se i mnoha gramatických chyb, čímž udělal svůj projev ještě vtipnějším. Kritizoval zejména Mehmeta Scholla a Maria Baslera a také častá zranění Thomase Strunze. Příjmení posledně jmenovaného má navíc v lombardštině, rodném jazyce Trapattoniho, vulgární význam.

Slovní spojení „Was erlauben Strunz“, „… ware’ schwach wie eine Flasche leer“ (česky „co dovolovat Strunz, byl slabý jako láhev prázdná“, tam jde mimo jiné o špatný slovosled) a zejména „Ich habe fertig.“ (česky „Já mít hotov“ místo „Já jsem hotov“ neboli skončil jsem) se dostala do běžného užívání v němčině a stala se tak okřídlenými slovy.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 2× vítěz italské ligy (1961/62, 1967/68)
 1× vítěz italského poháru (1966/67)
 2× vítěz Poháru PMEZ (1962/63, 1968/69)
 1× vítěz Poháru PVP (1967/68)
 1× vítěz Interkontinentálního poháru (1969)

Reprezentační 
 1× na MS (1962)
 1× na OH (1960)

Trenérská statistika 
 Klubová 

 Reprezentační

Trenérské úspěchy

Klubové 
 7× vítěz italské ligy (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1988/89)
 1× vítěz německé ligy (1996/97)
 1× vítěz portugalské ligy (2004/05)
 1× vítěz rakouské ligy (2006/07)
 1× vítěz italského poháru (1978/79, 1982/83)
 1× vítěz německého poháru (1997/98)
 1× vítěz německého ligového poháru (1997)
 1x vítěz italského superpoháru (1989)
 1× vítěz Poháru PMEZ (1984/85)
 3× vítěz Poháru UEFA (1976/77, 1990/91, 1991/93)
 1× vítěz Poháru PVP (1983/84)
 1× vítěz Interkontinentálního poháru (1985)
 1x vítěz Evropského superpoháru (1984)

Reprezentační 
 1× na MS (2002)
 2× na ME (2004, 2012)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil trenéra na Transfermarktu
 Profil trenéra na Transfermarktu
 Životopis hráče na eurofotbal.cz

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů
 Seznam trenérů italské fotbalové reprezentace

Italští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Italští fotbaloví trenéři
Trenéři AC Milán
Trenéři Juventusu
Trenéři Bayernu Mnichov
Trenéři Interu Milán
Trenéři italské fotbalové reprezentace
Trenéři irské fotbalové reprezentace
Trenéři VfB Stuttgart
Trenéři Benfiky Lisabon
Trenéři Red Bull Salzburg
Trenéři Cagliari
Narození v roce 1939
Žijící lidé
Muži
Vítězové Poháru UEFA
Vítězové Poháru vítězů pohárů
Vítězové Superpoháru UEFA
Vítězové Interkontinentálního poháru
Vítězové Poháru mistrů evropských zemí
Narození 17. března
Trenéři Fiorentiny
Italští římští katolíci
Fotbaloví obránci
Fotbalisté Varese Calcio
Italští fotbaloví reprezentanti
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1962